Джехро́м () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Джехром.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Хафр (بخش خفر)
 Симкан (بخش سیمکان)
 Кордиан (بخش کردیان)
Население области на 2006 год составляло 197 331 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса